Ви́ктор Ле́бедев:
 Лебедев, Виктор Александрович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Виктор Владимирович (1909—2001) — советский архитектор.
 Лебедев, Виктор Григорьевич (1901—1979) — советский военачальник, гвардии генерал-майор танковых войск (1943).
 Лебедев, Виктор Дмитриевич (1917—1978) — советский государственный деятель.
 Лебедев, Виктор Захарович (1900—1968) — советский дипломат.
 Лебедев, Виктор Матвеевич  (1903—1943) — первый секретарь Молотовского РК ВКП(б); член Военного совета сперва 62-й армии, затем 8-й гвардейской армии; гвардии полковник.
 
 
 Лебедев, Виктор Тимофеевич  (1932—2001) — советский и белорусский актёр.